Příjmení Cempírek nosí více významných osobností:

 Jan Cempírek (* 1970) – český spisovatel, novinář a cestovatel
 Miroslav Cempírek (* 1952) – český ekonom
 Václav Cempírek (* 1954) – český vysokoškolský profesor, dopravní expert a politik